Пароксизм — гострий, раптовий вияв чого-небудь.

 Пароксизм — сильний напад, раптове загострення якої-небудь хвороби.
 Пароксизм — раптовий напад якого-небудь сильного душевного збудження, сильного почуття і т. ін. і зовнішній вияв його.
 Пароксизм — різке посилення діяльності внутрішніх сил Землі, що викликає горотворення, магнетизм і т. ін.